TJK steht für:
 Tadschikistan (ISO-3166-Code), olympisches Länderkürzel
 Tajik Air (ICAO-Code), eine tadschikische Fluggesellschaft
 Flughafen Tokat (IATA-Code), türkischer Flughafen

Abkürzung